Stekelmuizen, een geslacht van knaagdieren, de stekelmuizen, uit de onderfamilie Deomyinae
Acomys (ondergeslacht) een ondergeslacht van het geslacht der stekelmuizen (Acomys) dat voorkomt in Afrika en Zuidwest-Azië